
Termin -{HPL}- ima više značenja.
 Ljudski placentalni laktogen, peptidni hormon
 Hauard Filips Lavkraft ()